A 2018-as Eliteserien volt a 74. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2018. március 11-én kezdődött és november 24-én ért véget. A címvédő a Rosenborg csapata volt.

Csapatváltozások

Részt vevő csapatok 

 1Az Eliteserien honlapja szerint.

Személyek és támogatók

Vezetőedző váltások

A bajnokság végeredménye

Helyezések fordulónként, meccstáblázat 
 
A csapatok helyezései fordulónként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Osztályozó 

Stabæk nyert 2–1-es összesítéssel.

Statisztika

Góllövőlista

Gólpasszok

Mesterhármast elérő játékosok

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 10
  Flamur Kastrati (Sandefjord / Kristiansund)
 Legtöbb piros lap: 1
  Aliou Coly (Kristiansund)
  Simon Larsen (Start)
  Mathias Normann (Molde)
  Jacob Rasmussen (Rosenborg)
  Ivan Näsberg (Vålerenga)
  Lars-Jørgen Salvesen (Start)
  Emil Pálsson (Sandefjord)
  Tokmac Nguen (Strømsgodset)
  Ibrahim (Vålerenga)
  Kippe (Lillestrøm)
  Marius Amundsen (Lillestrøm)
  Ivar Furu (Ranheim)

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 57
 Start
 Legtöbb piros lap: 2
 Lillestrøm
 Start
 Vålerenga

Jegyzetek

További információk 
  

Eliteserien szezonok
Norvég 1